Pentastemona är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Pentastemona ingår i familjen Stemonaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Enhjärtbladiga blomväxter
Pentastemona